
Plusieurs villes ou communes possèdent une impasse de la Maison-Rouge :

Impasse de la Maison Rouge à Bruxelles

Impasse de la Maison-Rouge à Colmar